Kalinina ist der Familienname folgender Personen:

 Anhelina Kalinina (* 1997), ukrainische Tennisspielerin
 Hanna Kalinina (* 1979), ukrainische Seglerin
 Ida Pawlowna Kalinina (1926–2015), sowjetische Agrarwissenschaftlerin
 Irina Wladimirowna Kalinina (* 1959), sowjetische Wasserspringerin
 Marija Kalinina (* 1971), russisches Model

 Vladislava Kalinina (* 1980), ukrainische Schachspielerin
 Wiktorija Wiktorowna Kalinina (* 1988), russische Handballspielerin

Kalinina ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 Kalinina (Krywyj Rih), Dorf im Rajon Krywyj Rih, Oblast Dnipropetrowsk
 Kalinina (Starobeschewe), Siedlung im Rajon Starobeschewe, Oblast Donezk
 Kalinina (Orichiw), Siedlung im Rajon Orichiw, Oblast Saporischschja
 Kalinina, früherer Name von Kalyniwka (Bachmut, Siedlung), Siedlung im Rajon Bachmut, Oblast Donezk